Ивашково — деревня в Бежецком районе Тверской области. Входит в Сукроменское сельское поселение.

Географическое положение 
Деревня расположена на берегу реки Остречина в 3 км на северо-восток от центра поселения села Сукромны и в 18 км на юго-восток от районного центра города Бежецк.

История 
В 1896 году в селе Ивашково была построена каменная Ильинская церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Беляницкой волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Сукроменского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Сукроменского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Илии Пророка (1896).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района